Анте Чорич (хорв. Ante Ćorić, нар. 14 квітня 1997, Загреб) — хорватський футболіст.
 Борна Чорич (14 листопада 1996, Загреб) — хорватський тенісист.
 Томіслав Чорич — хорватський економіст, міністр